Dies ist die Liste der Wohnplätze in Remscheid. In ihr sind die Wohnplätze innerhalb des Stadtgebiets von Remscheid aufgeführt. Teilweise waren die Wohnplätze namensgebend für die Stadtteile und Stadtbezirke (siehe auch: Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Remscheid). Die meisten Namen entwickelten sich aus historischen Hofnamen, einige aus Namen der Mühlen, Kotten oder Hammerwerke, andere sind neueren Datums. Einige Wohnplätze sind heute nicht mehr existent oder in anderen Orten aufgegangen und die Namen sind nur noch aus der Geschichte bekannt (Bongartshof, Düring, Grunau, Hundsberg, Quaatsche, Breitenplatz); bei anderen existiert ebenfalls kein Ort mehr, sondern nur noch die Flurbezeichnung, also eine so genannte Wüstung (Müngsten, Panzer).

Eine wichtige frühe Quelle ist eine Karte aus dem Jahr 1369 der Honschaft Remscheid.

Die fett gedruckten Wohnplätze sind gleichzeitig Namensgeber für heutige Stadtteile.

Einzelnachweise 

!Wohnplatze
Wohnplatze in Remscheid